Die Oblast Wolgograd im Föderationskreis Südrussland der Russischen Föderation gliedert sich in 33 Rajons und 6 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 29 Stadt- und 423 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Liste der munizipalen Gebilde auf der Webseite der territorialen Statistikbehörde der Oblast Wolgograd (russisch)
 Oblast Wolgograd auf terrus.ru (russisch)

Wolgograd